WSA () – austriacka grupa kolarska założona w 2011 roku, z siedzibą w Grambach. Jeżdżąca z licencją dywizji UCI Continental Teams.

Historyczne składy

Skład na rok 2013

Nazwa grupy w poszczególnych latach

Przypisy 

Zawodowe grupy kolarskie